Sjöryd kan avse:

Sjöryd (herrgård), en herrgård i Grästorps kommun
Sjöryd, Hjo, ett tidigare sjukhem i Hjo